Ademar Braga labdarúgóedző, az iráni válogatott korábbi szövetségi kapitány
 Ademar Braga labdarúgó, a Békéscsaba korábbi játékosa